

Geografia 
 Canada
 Rockport in Ontario

 Stati Uniti d'America
 Rockport – città della contea di Hot Spring, Arkansas
 Rockport – comunità non incorporata della contea di Mendocino, California
 Rockport – comunità non incorporata della contea di Pike, Illinois
 Rockport – capoluogo della contea di Spencer, Indiana
 Rockport – città della contea di Ohio, Kentucky
 Rockport – città della contea di Knox, Maine
 Rockport – comune della contea di Essex, Massachusetts
 Rockport – capoluogo della contea di Atchison, Missouri
 Rockport Colony – comunità non incorporata della contea di Hanson, Dakota del Sud
 Rockport – capoluogo della contea di Aransas, Texas
 Rockport Lake – lago artificiale in Utah
 Rockport – una città fantasma adesso sommersa sotto il Rockport Lake
 Rockport – città della contea di Skagit, Washington
 Rockport State Park – parco nella contea di Skagit, Washington

Altro 

 Rockport – città immaginaria del videogioco Need for Speed: Most Wanted
 Rockport Publishers – casa editrice per libri di grafica, architettura e design degli interni